Seven Sisters Islands ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Seven Sisters Islands (Florida)
 Seven Sisters Islands (Minnesota)
 Seven Sisters Islands (New Hampshire)